Tosca steht für:

 Tosca, italienische Oper von Giacomo Puccini (1900)
 Tosca (de Sabata 1953), Gesamtaufnahme der Oper

 Tosca (Parfüm), deutsches Parfüm (ab 1921)
 Tosca (Musikprojekt), Richard Dorfmeister und Rupert Huber (ab 1994)
 Tosca (Software), Testtool
 Tosca (1941), italienischer Spielfilm 

Ort:
 Tosca (Südafrika), Ort in der Provinz Nordwest, Südafrika

Personen:
 Tosca (Sängerin) (* 1967), italienische Sängerin und Theaterschauspielerin
 Alin Toșca (* 1993), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Las Toscas (Begriffsklärung)
 Toska (Begriffsklärung)